Бели-Осым — топоним в Болгарии:
 Бели-Осым (река)
 Бели-Осым (село)